Kittel-Dampftriebwagen waren folgende Fahrzeuge

 Württembergische DW 1–17
 Badischer 121a
 Württembergischer DWss